Oak Hill Cemetery Chapel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oak Hill Cemetery Chapel (Washington, D.C.), ID-Nr. 72001429
 Oak Hill Cemetery Chapel (Bellow Falls), Vermont, ID-Nr. 91001613